Há dois estreitos denominados estreito de Dampier:

 Estreito de Dampier (Indonésia)
 Estreito de Dampier (Papua-Nova Guiné)

Desambiguações de topônimos